Japan Cup 2022 – 29. edycja wyścigu kolarskiego Japan Cup, która odbyła się 16 października 2022 na trasie o długości ponad 144 kilometrów, biegnącej wokół miasta Utsunomiya. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Japonii
UCI ProSeries 2022
2022 w Japonii
Zawody sportowe w Utsunomiya